Gürpınar (Alaplı), een dorp in het Turkse district Alaplı
 Gürpınar (Bartın), een dorp in het Turkse district Bartın
 Gürpınar (Bingöl), een dorp in het Turkse district Bingöl
 Gürpınar (Büyükçekmece), een gemeente in het Turkse district Büyükçekmece
 Gürpınar (Çayeli), een dorp in het Turkse district Çayeli
 Gürpınar (Çivril), een gemeente in het Turkse district Çivril
 Gürpınar (district), een district in de Turkse provincie Van
 Gürpınar (Divriği), een dorp in het Turkse district Divriği
 Gürpınar (Durağan), een dorp in het Turkse district Durağan
 Gürpınar (Emet), een dorp in het Turkse district Emet
 Gürpınar (Göynük), een dorp in het Turkse district Göynük
 Gürpınar (Gürpınar), een gemeente in het Turkse district Gürpınar
 Gürpınar (Kaynarca), een dorp in het Turkse district Kaynarca
 Gürpınar (Keşap), een dorp in het Turkse district Keşap
 Gürpınar (Kozluk), een dorp in het Turkse district Kozluk
 Gürpınar (Melikgazi), een gemeente in het Turkse district Melikgazi
 Gürpınar (Of), een gemeente in het Turkse district Of
 Gürpınar (Reşadiye), een dorp in het Turkse district Reşadiye
 Gürpınar (Şabanözü), een gemeente in het Turkse district Şabanözü
 Gürpınar (Şanlıurfa), een dorp in het Turkse district Şanlıurfa
 Gürpınar (Şebinkarahisar), een dorp in het Turkse district Şebinkarahisar
 Gürpınar (Silvan), een dorp in het Turkse district Silvan
 Gürpınar (Ulaş), een dorp in het Turkse district Ulaş
 Gürpınar (Viranşehir), een dorp in het Turkse district Viranşehir